Semantic MediaWiki, een uitbreiding (extensie) op MediaWiki software
 Stockdorfer Motoren-Werk AG, een historisch motorfietsmerk
 Super Mario World, een computerspel